Sensation Hunters (1933), een film van Charles Vidor
Sensation Hunters (1945), een film van Christy Cabanne